«Сибирячка-КГПУ» — женский футбольный клуб из Красноярска.

С 2006 года выступает в соревнованиях по мини-футболу.

В 2008—2009 годах участник чемпионата России по футболу.

С 2010 года вновь выступает в соревнованиях по мини-футболу.

Достижения 

 Чемпион Сибири по мини-футболу (2) 2008, 2009

Результаты выступлений

Бомбардиры 

|-

|}

Примечания 

Женские футбольные клубы России
Спортивные клубы Красноярска